O extremo norte canadense é uma das regiões mais frias do planeta, devido estar em grandes latitudes, próximo ao Pólo Norte. É formado pelos três territórios canadenses:       Yukon, Nunavut e Territórios do Noroeste.

Ligações externas 
 

Regiões do Canadá